Список генерал-губернаторов Канады после Конфедерации в 1867 представляет тех, кто занимал этот пост с 1867 года до наших дней. Список губернаторов различных исторических образований, которые составили в настоящее время Канаду, см. в статье Список губернаторов Канады до Конфедерации.

Генерал-губернатор Канады

См. также 
 Список губернаторов Канады до Конфедерации
 Список интендантов Новой Франции (1534—1763)
 Лейтенант-губернатор Квебека (1867-сегодня)
 Список лейтенант-губернаторов Британской Колумбии (1858-сегодня)
 Список лейтенант-губернаторов Манитобы (1870-сегодня)
 Список лейтенант-губернаторов Альберты (1905-сегодня)
 Список лейтенант-губернаторов Саскачевана (1905-сегодня)

Примечания

Ссылки 
 Список бывших генерал-губернаторов Канады — Правительство Канады

 
 
Канада